

Чернишевка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Чернишевка — село, Бакчарський район, Томська область
 Чернишевка — село, Новобураський район, Саратовська область

Див. також 
 Чернишовка